Osoby o tym nazwisku:
 Dawit Kaczarawa – gruziński rugbysta
 Kachaber Kaczarawa – gruziński piłkarz
 Nika Kaczarawa – gruziński piłkarz
 Timur Kaczarawa – rosyjski muzyk rockowy, działacz antyfaszystowski
 Waża Kaczarawa – gruziński siatkarz, olimpijczyk